Lado Ambrožič je ime več oseb:

 Lado Ambrožič-Novljan (1908-2004), slovenski partizan, komunist in general 
 Lado Ambrožič (*1948), slovenski televizijski novinar in sin zgornjega